Brother Louie – canzone/singolo degli Hot Chocolate del 1973
 Brother Louie – canzone/singolo dei Modern Talking del 1986